A Yorktown több hadihajóosztály névadója volt az Amerikai Haditengerészetben:

 Yorktown osztály (ágyúnaszádok) – ágyúnaszád a 19. század végén, 20. század elején.
 Yorktown osztály (repülőgép-hordozók) – a második világháborúban épített osztály három hajóegységgel.